Le terme coalescence est utilisé dans différentes disciplines pour désigner :

 en biologie, la réunion normale ou pathologique de deux tissus ou organes voisins, par exemple deux chapeaux de champignons au cours du développement de leurs sporophores ;
 en phonétique, le rapprochement fortuit de deux phonèmes se mêlant en un seul, c'est-à-dire le plus souvent une diphtongue quand la coalescence concerne des voyelles (voir Coalescence (linguistique)) ;
 en physique :
 le phénomène par lequel deux substances identiques, mais dispersées, ont tendance à se réunir (voir Coalescence (physique)) ;
 en spectroscopie RMN, le fait que les signaux issus de deux rotamères se fondent en un seul signal sous l'effet de la chaleur (voir Coalescence (RMN)) ;
 en génétique des populations, un modèle rétrospectif pour reconstruire la généalogie (voir Théorie de la coalescence).
 en géographie, pour désigner le modèle de formation linéaire de certaines conurbations comme les mégalopoles japonaises.